Mârza steht für:

 Mârza (Dolj), Ort im Kreis Dolj, Rumänien

Mârza ist der Familienname folgender Personen:
 Vasile Mârza (1903–1995), rumänischer Politiker (PCdR, PMR, PCR), Mediziner, Biologe und Hochschullehrer